Ribagorça steht für
 Alta Ribagorça, Comarca der Autonomen Region Katalonien in Spanien
 La Ribagorça, Comarca der Autonomen Region Aragonien in Spanien
 Grafschaft Ribagorça, mittelalterliche Grafschaft der spanischen Mark